Ширяйка — название нескольких населённых пунктов:
 Ширяйка — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Ширяйка — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.